Jméno a příjmení Antonín Kratochvíl nebo Antonín Kratochvil má více osob:

 Antonín Kratochvil (1924–2004) – český spisovatel
 Antonín Kratochvíl (fotograf) (* 1947) – česko-americký fotograf